Toft est un patronyme, prénom et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1862-1949), sculpteur anglais
 (1866-1964), artiste paysagiste britannique
 (1968-), nageur olympique danois
 (1922-1981), homme politique anglais
 (1881-1951), joueur gallois de rugby
 (1981-), joueur danois de football
 (1909-1987), joueur anglais de rugby
, ingénieur audio et homme d'affaires anglais
Mary Toft (1701-1763), charlatane anglaise
 (1997-), joueuse norvégienne de handball
 (1886-1921), coureur automobile américain
 (1992-), joueur danois de football
Sandra Toft, (1989-), joueur danoise de handball
 (?-1698), potier anglais

Middle name
Esben Toft Jacobsen (né en 1977), réalisateur et scénariste danois
Henrik Toft Hansen (né en 1986), joueur danois de handball
Kenneth Toft-Hansen (né en 1982), chef cuisinier danois
René Toft Hansen (né en 1984), joueur danois de handball

Prénom

Toponyme

, village du Cambridgeshire
Toft, village du Cheshire
, village du Lincolnshire
, village du Warwickshire
, village du comté de Durham
, village du Norfolk
, paroisse civile du Lincolnshire

, port de traversier du Shetland

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme